Wreden ist der Familienname folgender Personen:

Carl Joseph von Wreden (1761–1829), deutscher Politiker in Großherzogtum Hessen
Ernst Wilhelm Wreden (1926–1997), deutscher Studentenhistoriker und Burschenschaftsfunktionär
Edmund Karl Wreden (1836–1891), russischer Nationalökonom
 Otto Just Wreden (Otto Justus Wreden; Otto Justus Wreeden; vor 1728–1745), deutscher Mediziner, Anatom, Chirurg, Demonstrator und Autor

Siehe auch:
Vreden (Begriffsklärung)